Verdam ist der Familienname folgender Personen:

 Gideon Jan Verdam (1802–1866), niederländischer Mathematiker und Physiker
 Jacob Verdam (1845–1919), niederländischer Niederlandist
 Koos Verdam (1915–1998), niederländischer Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker